Бонч-Бруевич, Михаил:
 Бонч-Бруевич, Михаил Александрович (1888—1940) — советский радиотехник, профессор, член-корреспондент АН СССР.
 Бонч-Бруевич, Михаил Дмитриевич (1870—1956) — российский и советский военачальник, брат В. Д. Бонч-Бруевича.